Turan, etruszk istennő
 Turan, település Tuvában